Stegella är ett släkte av nässeldjur. Stegella ingår i familjen Campanulinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Stegella